Hilghemann oder Hilgheman ist der Familienname von

 Johann Hilghemann († 1430), Bürgermeister von Greifswald
 Nikolaus Hilghemann († 1420), Bürgermeister von Greifswald

Siehe auch:
 Hilgemann